Кеви је насеље у Србији у општини Сента у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 726 становника.

Овде се налази Зграда Основне школе „Стеван Сремац“.

Демографија 
У насељу Кеви живи 741 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 43,8 година (42,6 код мушкараца и 45,2 код жена). У насељу има 355 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,50.

Ово насеље је великим делом насељено Мађарима (према попису из 2002. године).

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Торњош, на којој се налазе два насеља, Кеви и Торњош.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сенти
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији